„Рилон център“ (Rilon Center) е комплекс от сгради в Пловдив.

В комплекса има хотел, апартаменти, търговски зони, сладкарница, бар, кафенета, офиси, галерия, банка, SPA студио, салон за красота, паркинг и др.

Сградите имат лице на бул. Христо Ботев и изглед към надлез Родопи. Най-високата сграда от комплекса е 9-етажна.

Сгради и съоръжения в Пловдив